Madre della cantautrice Lady Gaga, nel 2012 ha fondato insieme alla figlia la Born This Way Foundation, organizzazione senza scopo di lucro con sede all'Università di Harvard, attiva nell'ambito dei problemi giovanili.

Biografia 
Cresce a Wheeling, seconda dei tre figli di Paul Douglas Bissett e Veronica Rose Ferrie. Studia all'Università della Virginia Occidentale e, dopo aver conseguito il master in amministrazione pubblica alla George Washington University., inizia a collaborare con il settore commerciale della Verizon Communications.

Sposa Joseph "Joe" Germanotta, dal quale ha due figlie, Stefani (la futura Lady Gaga) e Natali. La famiglia si stabilisce a West Village e, successivamente, nel quartiere Upper West Side di Manhattan dove Cynthia frequenta la Chiesa cattolica del Santissimo Sacramento locale e gestisce un ristorante italiano insieme al marito.

Insieme alla figlia Lady Gaga, nel 2012 fonda la Born This Way Foundation, organizzazione senza scopo di lucro che promuove l'educazione dei giovani e l'eliminazione del bullismo.  Nel 2013, la Born This Way Foundation ottiene il riconoscimento dell'associazione degli psicologi scolastici americani e, due anni dopo, dell'Anti-Defamation League. Per il suo impegno a favore della salute mentale dei giovani, viene premiata dalla PFLAG, la più estesa rete statunitense di capitoli locali a sostegno della comunità LGBT.

Acquisita notorietà con la partecipazione al documentario Gaga: Five Foot Two, il 10 giugno 2018 indirizza un messaggio all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, lanciando l'iniziativa dal nome United for Global Mental Health ("Uniti per la salute mentale nel mondo"), per la quale diviene Ambasciatrice di buona volontà dell'OMS.

È membro del direttivo della Parsons School of Design.

Note

Voci correlate 
 One America Appeal

Attivisti statunitensi
Attivisti per i diritti umani